Блан — прізвище.

 Домінік Блан ( 1956) — французька акторка театру і кіно, режисер та сценарист.
 Лоран Блан ( 1965) — колишній французький футболіст, тренер.
 Луї Блан (1811–1882) — представник французького утопічного соціалізму, діяч революції 1848, історик.
 Мішель Блан ( 1952) — французький кіноактор.

Топоніми 
 Блан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Тарн.